Holter kan verwijzen naar:

 Norman Holter - Een Amerikaans biofysicus.
 Holter-ECG - Een draagbaar apparaat dat gebruikt wordt om gedurende langere tijd de elektrische activiteit van het hart te meten.